El Torneig d'Anvers 2015, també anomenat BNP Paribas Fortis Diamond Games 2015, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany als Premiers Tournaments en categoria femenina. La vuitena edició del torneig es va celebrar entre el 7 i el 15 de febrer del 2015 al Sportpaleis Merksem d'Anvers, Bèlgica.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial    
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

Competicions tennístiques a Bèlgica
Esport a Anvers
WTA Tour 2015